Pierzchnianka – wieś w Polsce,
 Pierzchnianka – rzeka w Polsce, dopływ Belnianki,
 Pierzchnianka – rzeka w Polsce, dopływ Pilicy.